Jair steht für:

 Jaïr, biblische Person im Buch der Richter
 Jair (Name), männlicher Vorname

JAIR steht als Abkürzung für:
 Journal of Artificial Intelligence Research, wissenschaftliches Magazin

Abkürzung